

Danse 
Mazurka gasconne, forme de Mazurka forme recueillie dans le Savès, principalement à Samatan (Gers) dans les années 1970-1978.

Gastronomie 
Cuisine gasconne, cuisine composée de produits du terroir dans une tradition ancestrale, typique de la Gascogne.
Pastis gascon, autre nom pour la Tourtière (Gascogne), croustade aux pommes, pastis gersois ou tourte aux pommes.

Groupe ethnique 
Gascons, habitants de la Gascogne

Histoire 
Rôles gascons, documents d'archive de l'administration anglaise en Aquitaine pendant le Moyen Âge.

Linguistique 
Gascon, dialecte de la langue occitane.
Gascon girondin ou géographie linguistique de la Gironde. 
Gascon maritime ou parlar negre, variété de gascon parlée dans la moitié occidentale du département des Landes, dans l'agglomération bayonnaise ainsi que dans le sud-ouest de la Gironde (hors bassin d'Arcachon).

Littérature 
Littérature béarnaise et gasconne, histoire de la littérature béarnaise et gasconne.

Mollusques 
Doris de Gascon ou Felimare gasconi, nudibranche de la famille des chromodorididés qui se trouve en Mer Méditerranée.

Musique  
Polyphonie dans les Pyrénées gasconnes,  pratique chantée des Pyrénées gasconnes, sud Gascogne, Pyrénées-Atlantiques (Pays Basque et Béarn) et Hautes-Pyrénées (Bigorre).

Patrimoine 
Château gascon, type de château que l'on trouve essentiellement dans les départements du Gers et de Lot-et-Garonne, édifiés entre les s.
Salle gasconne, type d'architecture gasconne constitué par une maison forte isolée de l'époque médiévale.

Patronyme 

 Alain Gascon (1944-), géographe français, professeur à l’Institut français de géopolitique de l’Université Paris.
 Amparo Poch y Gascón (1902-1968), médecin espagnole, militante féministe libertaire, pacifiste et anarchiste.
 Arnaud Gascon-Nadon (1988-), Carlos Gascón
 Clément Gascon (1960-), avocat canadien.
 Gabriel Gascon (1927-2018), acteur québécois.
 Jean Gascon (1921-1988), acteur québécois.
 Karla Sofía Gascón (1972-), actrice espagnole.
 Juan Peralta Gascon ou Juan Peralta (1990-), coureur cycliste espagnol.
 Lucie Gascon (1944-), harpiste québécoise.
 Martin Gascon (1981-), joueur professionnel de hockey sur glace canadien.
 Miguel Sebastián Gascón (1957-), économiste et homme politique espagnol.
 Nathalie Gascon (1955-), actrice québécoise.
 Ruben Limardo Gascon ou Rubén Limardo (1985-), escrimeur vénézuélien.

Théâtre 
Prix Gascon-Roux, prix créé en 1986 lors du 35 anniversaire de la fondation du Théâtre du Nouveau Monde. 
Prix Gascon-Thomas, prix remis par l'École nationale de théâtre du Canada depuis 1990.

Toponymie 

Gascones, commune de la Communauté de Madrid, en Espagne. 
Port-Daniel–Gascons,

Zoologie 
Gascon saintongeois, race de chien d'origine française. 
Gasconne des Pyrénées, race bovine française. 
Gasconne aréolée ou Mirandaise, race bovine française. 
Porc gascon, race porcine locale du sud-ouest de la France.
Poule gasconne, race de poule domestique.

Voir aussi 

Patronyme québécois
Patronyme français
Patronyme hispanique